Ken Jones (1921-2006) – multiatleta britannico, internazionale di rugby a 15 per il Galles
 Ken Jones (1927-88) – compositore e direttore d'orchestra britannico
 Ken Jones (1941-) – rugbista a 15 gallese
 Ken Jones (1936-2013) – calciatore gallese
 Ken Jones (1930-2014) – attore inglese
 Kenny Jones – cestista dominicano
 Kenny Jones (1984-) – cestista statunitense
 Kenneth Jones (1952-69) – compositore statunitense, nipote acquisito di Johnny Cash
 Kenneth V. Jones (1924-) – compositore britannico